У́лица Вави́лова — улица в Южном и Юго-Западном административных округах города Москвы. Расположена между улицами Орджоникидзе и Гарибальди параллельно Ленинскому проспекту. Нумерация домов начинается от улицы Орджоникидзе. Одна из самых длинных улиц Москвы.

Пересекает: Проспект 60-летия Октября, улицы Губкина и Дмитрия Ульянова.

Справа примыкают: улицы Академика Зелинского, Академика Несмеянова, Бардина, Ляпунова; Ломоносовский проспект, участок старого Калужского шоссе и улица Панфёрова.

Слева примыкают: Канатчиковский проезд, улица Кржижановского и Нахимовский проспект.

Происхождение названия 
Названа 30 июля 1963 года в честь С. И. Вавилова (1891—1951) — учёного-физика, президента АН СССР (решение Мосгорисполкома от 30.07.1963 г. № 30/32). В 1952—1963 годах называлась 1-й Академический проезд по находящимся здесь институтам Академии наук СССР. До 1952 года назывался Проектируемый проезд № 275 (решение Мосгорисполкома от 15.07.1952 г. № 49/19), часть улицы до Окружной железной дороги называлась проезд Донского монастыря, а после — Свалочное шоссе, так как между ним и Калужским шоссе находились свалки.

История 
После Великой Отечественной войны на юго-западе Москвы была выделена территория для строительства институтов и жилых домов Академии наук СССР. В первые годы существования этот район назывался посёлок имени Губкина. Главной улицей посёлка стал 1-й Академический проезд. В конце 1940-х — начале 1950-х годов чётная сторона улицы застраивалась научными институтами (№ 30-34), а нечётная — двух- и трёхэтажными жилыми домами (№ 27-31, 37, 41). Первоначально улица доходила только до Ломоносовского проспекта. В 1954 году по улице прошла трамвайная линия до МГУ. В 1965 году улица Вавилова продлена до улицы Гарибальди по территории бывшего села Семёновского, также заняв, местами, колею старой Калужской дороги.

В перспективе начального участка улицы видны купола Большого собора Донского монастыря.

Примечательные здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 7 — Совет по изучению производительных сил
 № 19 — Сбербанк России (1994—1996, архитекторы Л. Вавакин, В. Стейскал, Н. Лютомский, Х. Хоос)
 № 21 — автобаза Академии наук СССР (1936, архитектор П. Моргунов)
 № 37а — жилой дом. Здесь жили физик, лауреат Нобелевской премии В. Л. Гинзбург, геофизик, специалист по физике моря В. В. Шулейкин.
 № 47а — офисное здание (2005, архитекторы Д. Лоренц, Н. Сидорова, К. Ходнев)
 № 53 — Институт экономики и антикризисного управления
 № 57 — Государственный Дарвиновский музей (1997—2007)
 № 61 — 64-я городская больница

По чётной стороне:
 № 2 — жилой комплекс «Нескучный Сад» (арх. Лызлов Н. В.)
 № 24 — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука
 № 26 — Институт биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН
 № 28 — Институт элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН
 № 32, стр. 1, 2; 34 — ансамбль зданий Горного института РАН СССР, ныне — Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН:
 Главный корпус (1951, архитекторы И. В. Жолтовский, К. И. Соломонов, Ю. Н. Шевердяев, Ш. А. Айрапетов);
 Северный флигель (1961, архитекторы Ю. Н. Шевердяев, Ш. А. Айрапетов);
 Южный флигель (1956, архитекторы И. В. Жолтовский, К. В. Соломонов, Ю. Н. Шевердяев, Ш. А. Айрапетов).
 № 38 — Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН
 № 40 — Вычислительный центр имени А. А. Дородницына РАН
 № 44, корп. 3 — жилой дом. Здесь в 1967—1995 годах жил математик Сергей Яблонский.
 № 48 — жилой дом («Дом работников РАН»). Здесь жили историк науки А. П. Юшкевич, этнограф Н. Н. Чебоксаров, композитор Альфред Шнитке, географ В. М. Фридланд, лингвист Н. С. Чемоданов, палеонтолог П. К. Чудинов. Дом строился в том числе непосредственно силами учёных, которые позднее получили в нём квартиры.
 № 52 — жилой дом. Здесь жила писательница Л. Р. Кабо.
 № 62/2 — Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
 № 64/1 — Черёмушкинский рынок (1961, архитекторы В. Н. Жадовская, П. Е. Селецкий)
 № 74/22 — жилой дом. Здесь жила историк З. В. Удальцова.
 № 86 — жилой дом. Здесь жил гроссмейстер А. С. Суэтин.

Транспорт 
В 200 метрах от начала улицы находится станция метро  и станция  МЦК. По улице проходят маршруты трамваев 14, 39 на участке от Ломоносовского проспекта до улицы Орджоникидзе; 26 на участке от Ломоносовского проспекта до улицы Кржижановского; автобусов 111, 845 на участке от улицы Гарибальди до улицы Панфёрова; 153 на участке от Нахимовского проспекта до улицы Гарибальди; с5 от Нахимовского проспекта до улицы Гарибальди (только в указанном направлении); 553 на участке от пр.пр. № 4432 до ТТК (только в указанном направлении); 317 на участке от пр.пр. № 4432 до Канатчиковского проезда.

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1952 году